Clapham Junction hat folgende Bedeutungen:

 ein Bahnhof in London, siehe Bahnhof Clapham Junction
 ein Film aus dem Jahr 2007 von Adrian Shergold produziert für Channel 4, siehe Clapham Junction (2007)
 eine prähistorische Anlage auf Malta, siehe Clapham Junction (Malta)